Mit Bobritzsch (slaw. bobr = dt. Biber und westslaw. -itzsch = -ice = dt. Ort), gesprochen: Bobritsch bezeichnet man:

 Bobritzsch (Fluss), ein Fluss im Osterzgebirge in Sachsen
 Bobritzsch (Gemeinde), eine ehemalige Gemeinde im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen, das ehemalige Gemeindegebiet gehört nun zu Bobritzsch-Hilbersdorf